Мехтиева — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Мехтиева, Гюльхара Иззят кызы (1920 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мехтиева, Джейран Али кызы (1914 — ?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Мехтиева, Раван Надир кызы (род. 1955) — азербайджанский физик.
 Мехтиева, Роза Хасановна (род. 1932) — советская и российская чеченская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации.